Quecksilber é o segundo álbum da banda alemã Stahlmann. Foi lançado em 20 de janeiro de 2012.
Stahlmann - Quecksilber - no Discogs

Faixas

Faixas (Edição limitada)

<noinclude>
Álbuns de Stahlmann
Q
Álbuns de 2012
Álbuns em língua alemã